Триер — многозначный термин: фамилии, топоним и прочее.

Известные носители 
 Триер, Йоаким (род. 1974) — норвежский кинорежиссёр.
 Фон Триер, Ларс (род. 1956) — датский кинорежиссёр.

Топонимы 
 Триер — посёлок в Шумерлинском районе Чувашии, Россия.

Другое 
 Триер — сельскохозяйственный агрегат для очистки зерна.

См. также 
 Триера — греческое название триремы, античного боевого корабля.